Дуровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Дуровский сельсовет — в Рыльском районе Курской области.
 Дуровский сельсовет — в Добринском районе Липецкой области.
 Дуровский сельсовет — в Тамалинском районе Пензенской области.